krata – nazwa struktury matematycznej
 krata – nazwa elementu budowlanego
 krata – nazwa urządzenia do wstępnego oczyszczania ścieków
 krata – nazwa narzędzia tortur